Деалу Бисеричи има више значења:

 Деалу Бисеричи (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Деалу Бисеричи (Валча), насеље у округу Валча у Румунији